Tornike Okriashvili (en ) est un footballeur international géorgien né le  à Roustavi. Il évolue au poste de milieu offensif.

Biographie

Statistiques 
Le tableau ci-dessous récapitule les statistiques en match officiel de Tornike Okriashvili :

Références

Liens externes 
 

Footballeur international géorgien
Joueur du FK Marioupol
Joueur du Tchornomorets Odessa
Joueur du KRC Genk
Joueur de l'Eskişehirspor
Joueur du FK Krasnodar
Joueur de l'Anorthosis Famagouste FC
Joueur de l'APOEL Nicosie
Naissance en février 1992
Naissance à Roustavi